Mariendom werden genannt
 der Dom Mariä Heimsuchung (Augsburg)
 der Erfurter Dom
 der Freisinger Dom
 der Hamburger Dom (Alter Mariendom)
 der Hildesheimer Dom
 der Mariä-Empfängnis-Dom in Linz
 der Nevigeser Wallfahrtsdom (Velbert)
 der Speyrer Dom
 der St. Marien-Dom (Hamburg)
 die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Andernach)

Siehe auch:
 Dom St. Marien
 Liste von Marienkirchen